Gelli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Gelli (1897–1960), italienischer Opernsänger (Bassbariton)
 Cesare Gelli (1932–2016), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Chiaretta Gelli (1925–2007), italienische Schauspielerin
 Giovan Battista Gelli (1498–1563), italienischer Humanist, Schriftsteller und Philologe
 Licio Gelli (1919–2015), italienischer Faschist und Verschwörer